Iwan Siemionow (generał major)
 Iwan Siemionow (deputowany)